Kılıççı est un nom commun et un nom propre turc qui peuvent faire référence à :

Onomastique 
Kılıççı est un nom commun turc composé de kılıç qui signifie « épée » et de -çı, suffixe nominal désignant une personne (comme -eur ou -iste en français). Kılıççı signifie donc « fabricant d’épée » ou « vendeur d’épée ».

Toponyme 

 , village du district de Kelkit dans la province turque de Gümüşhane ;
 , quartier du district de Pazaryolu dans la province turque d'Erzurum ;
 , village du district de Şarkışla dans la province turque de Sivas.

Patronyme 

 Adem Kılıççı (1986-), boxeur turc.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc